Nové Mesto (slowakisch für „Neue Stadt“ bzw. „Neustadt“) steht für folgende geographischen Objekte in der Slowakei:

 Nové Mesto (Bratislava), Stadtteil von Bratislava
 Nové Mesto, Stadtteil von Košice im Bezirk Košice
 Nové Mesto, Stadtteil von Trnava im Bezirk Trnava
 Nové Mesto, Stadtteil von Poprad im Bezirk Poprad
 Nové Mesto nad Váhom (Neustadt an der Waag), Stadt im Bezirk Nové Mesto nad Váhom
 Kysucké Nové Mesto, Stadt im Bezirk Kysucké Nové Mesto
 Slanské Nové Mesto, Gemeinde im Bezirk Košice-okolie
 Slovenské Nové Mesto (Kisújhely), Gemeinde im Bezirk Trebišov

Siehe auch:
 Nové Město, tschechisch
 Novo mesto, Stadt in Slowenien
 Nowe Miasto, polnisch